A. Aarts – scultore belga
 Franciscus Aarts – musicista e compositore olandese
 Harry Aarts – politico olandese
 Ivo Aarts – giocatore di biliardo olandese
 Johannes Joseph Aarts – artista olandese
 Johannes Michael Aarts – matematico olandese
 Kees Aarts – calciatore olandese
 Laura Aarts – pallanuotista olandese
 Marcel Aarts – ex cestista olandese
 Nathalie Aarts – musicista olandese